Rokiem Jana Łaskiego został nazwany rok 2006, o czym zdecydował Sejm RP w dniu 16 grudnia 2005 r. Jan Łaski był kanclerzem wielkim koronnym, prymasem Polski, autorem Statutów z 1506 r.

Podstawa prawna 
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego, Prymasa Polski, Kanclerza Wielkiego Koronnego (1456–1531) ().

Linki zewnętrzne 
 Wystawa Trybunału Konstytucyjnego "500-lecie ustanowienia zasady promulgacji prawa w Rzeczypospolitej"

2006 w Polsce